Nujoma ist der Familienname folgender Personen:
 Kovambo Nujoma (* 1931), namibische First Lady
 Sam Nujoma (* 1929), Gründungspräsident Namibias
 Utoni Nujoma (* 1952), Minister Namibias

Nujoma ist der Name von
 SS Nujoma, Spezialschiff zur Offshoresuche von Diamanten